The Dark Discovery è il primo album della band Evergrey.

Tracce

Collegamenti esterni